Les Baraques steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Champagney im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Gilley im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Germain im Département Haute-Saône, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Le Pasquier im Département Jura, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Fontenoy-le-Château im Département Vosges, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Cergues im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Minzier im Département Haute-Savoie, Frankreich